Bernard de Fallois
 Éditions de Fallois
 
Théodore de Fallois (1922-2010), général français.

Autre 
 , page d'homonymie